John Hope può riferirsi a:

Regno Unito
John Hope (morto1599), parlamentare
John Hope, Lord Craighall (1605?–1654), giudice scozzese
Sir John Bruce Hope, VII baronetto, parlamentare, 1727-1734, 1741-1747
John Hope, II conte di Hopetoun (1704-1781)
John Hope (botanico) (1725-1786), medico e botanico scozzese
John Hope (scrittore) (1739-1785), politico e scrittore britannico
John Hope, IV conte di Hopetoun (1765-1823), politico e militare scozzese
Sir John Hope (ufficiale britannico) (1765-1836), ufficiale britannico
John Hope (giudice scozzese) (1794-1858)
John Hope, XI baronetto (1781-1853), parlamentare (1708-1918)
John Hope, XVI baronetto (1869-1924), parlamentare 1912-1918, 1918-1922
John Hope, I barone Glendevon (1912-1996), politico conservatore scozzese

Stati Uniti d'America
John C. Hope (1806-1879), studioso, prete luterano e politico del Sud Carolina
John Hope (educatore) (1868-1936), educatore, primo presidente afro-americano del Morehouse College dell'università di Atlanta 
John Hope (meteorologo) (1919-2002), meteorologo
John Hope (giocatore di baseball) (born 1970), giocatore di baseball

Altre nazionalità
Jan Hope (1737-1784), detto anche John Hope, banchiere olandese
John Hope (politico australiano) (1842-1926), politico della Tasmania
John Hope, I marchese di Linlithgow (1860-1908), primo Governatore generale dell'Australia